Orinda kan syfta på:

 Orinda Huta, en albansk sångerska
 Orinda (djur), ett släkte insekter

Geografi

Mexiko 

 Orinda, Mexiko, Chihuahua, Rosales,

USA 

 Orinda, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar